Miejscowości w USA:
 Littleton – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Littleton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Littleton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Littleton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Littleton – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Littleton – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Littleton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
 Littleton – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wetzel
Gminy w USA:
 Littleton (ang. Littleton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Littleton (ang. Littleton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Littleton (ang. Littleton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Littleton (ang. Littleton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Littleton (ang. Littleton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
W Wielkiej Brytanii:
 Littleton – miejscowość w Bath and North East Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Littleton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Littleton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Littleton (Guildford) – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Littleton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Littleton – miejscowość w South Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Littleton (Spelthorne) – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Littleton – miejscowość w Wiltshire (dystrykt), w hrabstwie Wiltshire (Anglia)